

Personnalités 

 Amar Singh Thapa (1751-1816), général militaire Gorkhali, gouverneur et seigneur de guerre au Népal ;
 Gagan Thapa (né en 1976), homme politique népalais ;
 Manjushree Thapa (née en 1968), femme de lettres népalaise ;
 Shiva Thapa (né en 1993), boxeur indien ;
 Subarna Thapa (né en 1973), acteur et cinéaste népalais ;
 Tejshree Thapa (née en 1966), avocate népalaise des droits de l'homme ;
 Ujir Singh Thapa (1796-1824), officier népalais.

Arts 
 Thapa, peintures artistiques dans le Rajasthan et le Madhya Pradesh, en Inde.

Astronomie 
 (34100) Thapa, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.